Plaats in Indonesië
 Mekarmanik (Bojongmanik), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Mekarmanik (Cimenyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java